Mészáros Károly (Szombathely, 1861 – Szombathely, 1934) első világháborús magyar tengernagy.

Élete 

1861-ben született Szombathelyen. 1879-től a fiumei tengerészeti akadémián nevelkedett. 1905-től mint fregattkapitány, 1909-től sorhajókapitányként szolgált. Altengernaggyá 1912-ben nevezték ki. Az első világháború kitörését követően irányította a Monarchia flottájának több sikeres megmozdulását. 1916-ban tengernaggyá léptették elő. 1918-ban szóba jött a neve mint a Monarchia haditengerészetének a vezérkari főnöke, de végül is Horthy Miklóst választották erre a pozícióra. A birodalom felbomlását követően nem tért haza, hanem ideiglenesen a Fiumét megszálló Olasz Királyi Haditengerészetnél szolgált, 1920-tól mint admirális. 1922-ben tért haza Szombathelyre, majd ezt követően megírta a háborúval kapcsolatos visszaemlékezéseit, több fontos haditengerészeti témájú mű szerzője. 1934-ben, 73 éves korában hunyt el szülővárosában.

Emléke 
 Nevét utca őrzi Szombathelyen.

Magyar haditengerészek
Az Osztrák–Magyar Monarchia katonái az első világháborúban
19. századi katonák
20. századi katonák
Szombathelyiek
1861-ben született személyek
1934-ben elhunyt személyek